Azzo d'Este est le nom de divers personnages historiques :
 Azzo I d'Este
 Azzo V d'Este (1125-1193), gouverneur de Ferrare
 Azzo VI d'Este appelé aussi Azzolino d'Este, (1170-1212), condottiere
 Azzo VII d'Este appelé Azzolino Novello, (1205-1264)
 Azzo VIII d'Este appelé aussi Azzone (? – 1308)
 Azzo IX d'Este (m. 1317) fils de Francesco
 Azzo IX d'Este appelé aussi Azzone (1344-1415), condottiere
 Azzo X d'Este

Maison d'Este